
Molekulska formula -{C17H21NO4}- se može odnositi na:
 Skopolamin
 Kokain
 Fenoterol
 Hidromorfinol